Ramström är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Sofia Ramström
 Bengt Ramström 
 Carl Ramström
 Claes Ramström
 Dick Ramström
 Folke Ramström 
 Hans Ramström
 Johan Ramström 
 Martin Ramström
 Olof Ramström
 Sten Ramström
 Sven Ramström (1886–1965), svensk militär
 Sven Ramström (1911–1978), svensk läkare